Mundus subterraneus, quo universae denique naturae divitiae – opera di Athanasius Kircher
 Mundus Subterraneus – album dei Lightwave del 1995